Wendt steht für:

 Wendt (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Wendt (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Wendt (Gemeinde St. Lorenz), Ortsteil von Sankt Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Sinram & Wendt (Unternehmen), deutsche Kleinmöbel- und Kleiderbügelfabrik
 Wendt & Kühn, deutscher Hersteller von Holzfiguren und Spieldosen

Siehe auch:
 Vendt
 Wend
 Went